Baureihe 203 steht für:

 ein Umbaumuster für Lokomotiven der DR-Baureihe V 100, siehe DR-Baureihe V 100 #Umbaukonzept Baureihe 203
 Mercedes-Benz Baureihe 203, C-Klasse